Raczki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Suwalski
 Raczki (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Nidzicki
 Raczki (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Łosicki
 Raczki (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Suwalski
 Raczki (Świętokrzyskie), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Włoszczowski
 Raczki (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Gryfiński